

Organisaties 
Advanced Micro Devices, Amerikaanse producent van micro-elektronica
 AMD Saxony, dochteronderneming in Duitsland
 Zentrum Mikroelektronik Dresden, Oost-Duitse producent van micro-elektronica, vroeger Arbeitsstelle für Molekularelektronik Dresden (AMD)
 American Micro Devices, voormalig Amerikaans bedrijf en bedrijfsaandeel
 Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Indiase overheidsinstelling voor het vinden van winbare radioactieve stoffen
 Alliance pour une Mauritanie démocratique, voormalige oppositiebeweging tegen de regering van Mauritanië
 AMD Academy of Fashion and Design, onderdeel van de Duitse onderwijsinstelling Hochschule Fresenius

Overige 
 Armeense dram, munteenheid met ISO-code AMD
 Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, luchthaven in India, met IATA-code AMD
 Acid Mine Drainage, restproduct bij winning van grondstoffen
 Acromesomele dysplasie, skeletziekte
 Amd, district in Jemen, in de streek Hadramaut; zie Hadramaut (gouvernement)
 A Modest Destiny, webstrip van Sean Howard
 Allied Masonic Degrees, gradenstelsel binnen de York Ritus van de vrijmetselarij

Zie ook 
 Dassault Aviation, vroeger AMD-BA